Стейплс () — город в округе Гуадалупе, штат Техас, США. Согласно переписи 2010 года, население составляет 267 человек.

История 
На выборах, состоявшихся 10 мая 2008 года, жители Стейплс проголосовали за образование города. Всего было 125 голосов. Из них 87 голосов (69,6 %) были за, а 38 (30,4 %) — против. 4 ноября 2008 того же года в городе прошли первые муниципальные выборы. Эдди Дафферн, организатор образования города, был избран мэром.

География 
По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь в 3,9 км2. Из них 0,01 км2 (0,30 %) приходится на воду. Через Стейплс проходит дорога .

Население

Примечания 

Города Техаса
Населённые пункты, основанные в 2008 году
Гуадалупе (округ, Техас)